

Ярославль — місто, обласний центр
 Ярославль — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Ярославль — залізнична станція у місті Ярославль